Adam Hepburn kan syfta på:

* Adam Hepburn, master av Hailes (död 1479), skotsk ädling
 Adam Hepburn av Craggis (död 1513), skotsk ädling
 Adam Hepburn, 2:e earl av Bothwell (död 1513), skotsk ädling